Däne steht für:

 eine Ethnie, siehe Dänen
 einen Staatsbürger von Dänemark

Däne ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Däne († 1493), deutscher Priester

Siehe auch:
 Dähne
 Dene
 Dehne
 Dane
 Daine